Business Radio Group — украинский радиохолдинг.

История 
Компания была основана в 1998 году, когда был запущен первый проект — «Радио Шансон».

В декабре 2014 года году холдинг присоединился к отраслевому объединению «Радиокомитет».

Вместе с «УМХ», «ТАВР Медиа» и ТРК «Люкс» летом 2015 года принял участие в создании конкурса по поиску и дальнейшего промотированию исполнителей украинской песни «Украинский формат». Конкурс возник после встречи с министром культуры Украины Вячеславом Кириленко как альтернатива его инициативе по повышению квоты украинской музыки на радио с 50 % до 75 %..

Активы 
 «Радио Шансон»,
 «Dj FM»,
 «Бизнес ФМ»,
 «Любимое радио».

Коммерческие показатели 
По данным исследования TNS Ukraine MMI за период с февраля по март 2010 года суточная аудитория «Business Radio Group» составляла 15,71 %.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт

Медиахолдинги Украины
Медиакомпании по алфавиту